Првенства Југословије у кошарци за жене су се одржавала од 1945. до 1991, протекла су у доминацији једног клуба - Београдске Црвене звезде.

Прваци и другопласирани

Успешност клубова

Види још 
 Куп Југославије у кошарци за жене

Кошарка у Југославији
Ј